Списък с бестселърите в САЩ според „Publishers Weekly“ от 1920 до 1929 година.

Списъци за САЩ